Google Doodle je umělecká verze loga Google. Následující seznamy obsahují doodles za různé roky:
 Seznam Google Doodles (1998–2009)
 Seznam Google Doodles v roce 2010
 Seznam Google Doodles v roce 2011
 Seznam Google Doodles v roce 2012
 Seznam Google Doodles v roce 2013
 Seznam Google Doodles v roce 2014
 Seznam Google Doodles v roce 2015
 Seznam Google Doodles v roce 2016

Seznamy hostované na Wikipedii jsou chronologické a popisné, ale nezobrazují aktuální doodle kvůli copyrightu. Google poskytuje přístup do svého archivu doodlů na google.com/doodles

Reference 

Google